Prva Liga 2020/21 steht für:

 Prva Crnogorska Liga 2020/21
 Prva Liga (Serbien) 2020/21
 Prva Liga FBiH 2020/21
 Prva Liga RS 2020/21
 Prva Makedonska Liga 2020/21